Соо́бщество:

 Сообщество — группа людей, имеющих общие интересы.
 «Сообщество» — комедийный телесериал телеканала NBC (США, 2009—2015).
 Сообщество, или биоценоз — совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых видов в пределах некоторого естественно ограниченного пространства.
 Сообщество, или фэндом — субкультура, состоящая из поклонников (фанатов) чего-либо.

См. также 
 Интернет-сообщество
 Община (значения)